NA steht als Abkürzung für:

 Accumersiel als Abkürzung der Fischereifahrzeuge der Hochseefischerei lt. Liste der Fischereikennzeichen in Deutschland
 Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!“ – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK“, eine politische Partei in Lettland
 Nähragar, besteht aus Agar und Trockennährbouillon, die Pepton, Eiweisshydrolysat, Hefeextrakt, und NaCl als Substrat enthält
 Namensaktie, ein zu den geborenen Orderpapieren gehörendes Wertpapier, bei dem der Inhaber im Aktienregister der Aktiengesellschaft eingetragen sein muss, um seine Rechte geltend machen zu können
 Namibia (amtlich: Republik Namibia), ein sehr dünn besiedelter Staat im südlichen Afrika zwischen Angola, Sambia, Botswana, Südafrika und dem Atlantischen Ozean, Ländercode nach ISO 3166
 Narcotics Anonymous, eine 12-Schritte-Selbsthilfegruppe für drogensüchtige Menschen
 National Academician, ein Namenszusatz für gewählte Mitglieder der National Academy of Design
 National Airlines (1934), ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft nach dem ICAO- und IATA-Code
 Nationale Aktion gegen die Überfremdung von Volk und Heimat, später Schweizer Demokraten, rechtsgerichtete politische Partei in der Schweiz
 National Alliance, eine rechtsextreme rassistische Organisation in den Vereinigten Staaten 
 Nationale Alternative, eine neonazistische Gruppe und eine Partei, die in Ostberlin gegründet wurde
 Nationalanarchismus
 Nestle-Aland, bekannt nach ihren ersten Herausgebern, siehe Novum Testamentum Graece, textkritische Edition (aktuell in der 28. Auflage) wird betreut vom Institut für neutestamentliche Textforschung der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster
 Netzwerkanalysator, ein Hochfrequenz-Messgerät
 Neuausgabe eines Druckwerks
 Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, geschichtswissenschaftliche Zeitschrift
 Neuraminidasen, sind eine Familie von Enzymen, die Sialinsäuren von Amino-Glycoproteinen abspalten und diese damit verdaubar machen
 Noradrenalin, ein Neurotransmitter und ein Hormon, das vom Körper im Nebennierenmark und im Locus caeruleus produziert wird
 Norddeutsche Affinerie AG, ehemalige Aurubis, der zweitgrößte Produzent von Kupfer weltweit und der weltgrößte Kupferrecycler
 Norsk akkreditering, eine norwegische Verwaltungsbehörde
 North American Airlines, IATA-Code für die einstige US-amerikanische Charterfluggesellschaft
 Nostra aetate, die Erklärung des Zweiten Vatikanischen Konzils über die nichtchristlichen Religionen
 Notarzt, ein Arzt mit einer entsprechenden Zusatzausbildung zum Einsatz im Rettungsdienst
 Notaufnahme, eine Anlaufstelle im Krankenhaus zur Akutversorgung und Teil der Notfallmedizin
 Numerische Apertur (auch n. A.), das Vermögen eines optischen Elements, Licht zu fokussieren

NA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Griechenland: Thessaloniki
 Großbritannien: Newcastle upon Tyne
 Italien: Napoli (deutsch: Neapel; auslaufend)
 Kroatien: Našice
 Norwegen: Larvik in der Provinz Vestfold og Telemark
 Spanien: Nafarroa/Navarra (auslaufend)
 Tschechien: Okres Náchod, deutsch: Bezirk Nachod (auslaufend)

N/A (auch n/a oder n. a.) steht als englische Abkürzung für:

 no answer (keine Antwort)
 not applicable (nicht anwendbar, nicht zutreffend)
 not available (nicht verfügbar)

NA steht als Abkürzung für:

 Avogadro-Konstante, eine nach Amedeo Avogadro benannte physikalische Konstante, die als Teilchenzahl  pro Stoffmenge  definiert ist

Na steht für:

 „Ja“, als regional beliebter Ausdruck in Sachsen-Anhalt, speziell auch in Halle
 Na (Staat), ein japanischer Staat im Altertum
 Füllwort, das unter anderem in „Na gut!“, „Na und?“ oder „Na, wie geht es dir?“ verwendet wird und zum Teil die Konnotation verschiebt. Zum Teil wird „Na?“ auch alleine als freundschaftliche Begrüßung bzw. Abkürzung von „Na, wie geht es dir?“ verwendet
 Natrium, ein chemisches Element
 „Nein“, im süddeutschen und österreichischen Raum
 Nà (㇏), ein Strich der chinesischen Schriftzeichen

Na ist der Familienname folgender Personen:

 José Americo Bubo Na Tchuto, Militärangehöriger aus Guinea-Bissau
 Kittiratt Na-Ranong (* 1958), thailändischer Politiker
 Victoria Na (* 1991), australische Badmintonspielerin
 Na Ah-reum (* 1990), südkoreanische Radrennfahrerin
 Na Chul (1986–2023), südkoreanischer Schauspieler
 Na Dae-yong (1556–1612), koreanischer Militärführer und Admiral
 Na Hae-ryung (* 1994), südkoreanische Sängerin und Schauspielerin
 Na Hong-jin (* 1974), südkoreanischer Filmregisseur
 Na Hye-sok (1896–1948), koreanische Dichterin, Malerin und feministische Philosophin
 Na Kyung-won (* 1963), südkoreanische Politikerin
 Na Sang-ho (* 1996), südkoreanischer Fußballspieler
 Na Seong-eun (* 1996), südkoreanischer Fußballspieler
 Na To-hyang (1902–1927), koreanischer Schriftsteller
 Na Yungang (* 1992), chinesischer Eishockeyspieler

nA steht als Abkürzung für: Nanoampere

n. a. steht als Abkürzung für:

 „nicht angegeben“ (also Angabe nicht verfügbar), siehe N/A

na steht als Abkürzung für:

 nauruische Sprache (naur. dorerin Naoero), eine austronesische Sprache, eine Mischung aus vielen Sprachen des pazifischen Raums, wird lediglich auf Nauru gesprochen und eine von der UNO anerkannte Sprache, Sprachcode nach ISO 639-1
 news aktuell, ein Tochterunternehmen der dpa, welches seit 1996 die Internetseite www.presseportal.de betreibt

.na steht als Abkürzung für:

 .na, länderspezifische Top-Level-Domain der Republik Namibia

Siehe auch:

Abkürzung